Адидовце () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1568 года.

География 
Село расположено в юго-восточной части края, в южной части Низких Бескид, на правом берегу реки Удавы, при автодороге . Абсолютная высота — 201 метр над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 20,77 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Адидовце составляла 202 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии